Mandy (1952), een Britse film uit 1952
 Mandy (2018), een Amerikaans-Belgische film uit 2018